Damsel é um próximo filme de fantasia dirigido por Juan Carlos Fresnadillo, estrelado por Millie Bobby Brown, Nick Robinson, Ricky Guillart, Angela Bassett, Robin Wright, Ray Winstone, Brooke Carter e Shohreh Aghdashloo, que está programado para ser lançado na Netflix.

Sinopse 
"Uma princesa fica chocada ao descobrir que será sacrificada ao dragão da caverna sagrada do reino, depois de se casar com seu príncipe encantado. Ela deve sobreviver o suficiente até que alguém venha para salvá-la – só que ninguém está vindo."

Elenco 

 Millie Bobby Brown como Princesa Elodie
 Nick Robinson como Príncipe Henry
 Ricky Guillart como
 Angela Bassett como Lady Bayford: A madrasta de Elodie.
 Robin Wright como Rainha Isabelle
 Brooke Carter
 Shohreh Aghdashloo

Produção 
Damsel foi anunciado em Março de 2020, com Juan Carlos Fresnadillo como diretor, Joe Roth e Jeff Kirschenbaum como produtores e o roteiro escrito por Dan Mazeau. Em Novembro de 2020, Millie Bobby Brown foi escalada como Princesa Elodie, além de ser produtora executiva do filme, com um orçamento projetado de US$ 60-70 milhões para o filme.

O filme começou a ser rodado em Fevereiro de 2022, e durou até 1º de Julho de 2022, em Tomar, município do distrito de Santarém, em Portugal. Em Abril de 2022, Angela Bassett se juntou ao elenco, assim como Nick Robinson, Robin Wright, Ray Winstone, Brooke Carter e Shohreh Aghdashloo.